Денис Юрьевич Цыцаров (род. , Ульяновск) — российский хоккеист с мячом, мастер спорта России, нападающий.

Биография 

Воспитанник ульяновской хоккейной школы. 
Первый тренер Г.В. Михайлов. 
Играл за клубы:  
«Волга» (Ульяновск) 1999/2000-2003/2004,2006/2007-2017/2018, 
«Зоркий» (Красногорск) 2004/2005,  
«Катринехольм»(Швеция) 2005/2006, 
«Байкал-Энергия» (Иркутск) 2018/2019 - 2019/2020. 
«Родина» (Киров)  2020/2021 - 2021/2022.  
Рекордсмен «Волги» по числу матчей — 427 и забитых голов — 192 в чемпионатах России.

Достижения 

 Финалист Кубка России (1) - 1999/2000. 
 Чемпион России среди юношей (1) - 1999. 
 Чемпион России по мини-хоккею с мячом (1) - 1999.  
 Третий призёр чемпионата России по мини-хоккею с мячом (1)  - 2004.  
 Победитель III Всероссийского фестиваля национальных и неолимпийских видов спорта (1) - 2016. 
 Финалист Кубка губернатора Хабаровского края (1) - 2019. 
 Победитель турнира на Кубок "Волга-Спорт-Арены" (1) - 2016. 

Награждён Почётным знаком Ульяновской области "За веру и добродетель" (2016).

Статистика выступлений в чемпионатах России

Забивал мячи в ворота 23 команд 

  1-2.Байкал-Энергия    = 18   
  1-2.Уральский трубник = 18     
  3-4.Родина            = 17 мячей 
  3-4.Старт             = 17           
  5.Сибсельмаш          = 16       
  6.СКА-Нефтяник        = 15       
  7-9.Зоркий            = 13       
  7-9.Ак Барс-Динамо    = 13       
  7-9.Динамо М          = 13
 10-11.Локомотив Ор     = 12       
 10-11.Строитель С      = 12            
 12.Кузбасс             = 11                                  
 13-14.Енисей            = 10
 13-14.Водник            = 10
 15.Мурман               =  9
 16.Север                =  5
 17.СКА-Свердловск       =  4
 18.Саяны                =  3
 19-20.Североникель      =  2
 19-20.СКА-Забайкалец    =  2
 21-23.Металлург Бр      =  1
 22-23.Волга             =  1
 22-23.Лесохимик         =  1

Количество мячей в играх 

по 1 мячу забивал в 125 играх 
по 2 мяча забивал в 34 играх  
по 3 мяча забивал в 7 играх  
по 4 мяча забивал в 1 игре  
по 5 мячей забивал в 1 игре  
Свои 224 мяча забросил в 168 играх, в 395 играх мячей не забивал.

Ссылки 
 Профиль на сайте Федерации хоккея с мячом России
 Профиль на Спортбокс
 Интервью на сайте Улпресса
 Профиль на сайте Байкал-Энергия
 Профиль на сайте bandysidan

Хоккеисты с мячом России
Игроки КХМ «Волга»
Игроки КХМ «Зоркий»
Игроки КХМ «СКА-Свердловск»
Игроки КХМ «Катринехольм»
Игроки КХМ «Байкал-Энергия»
Игроки КХМ «Родина»